Kamil Bury (ur. 23 lipca 1995 w Cieszynie) – polski biegacz narciarski, zawodnik klubu Mks Istebna.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Kamil Bury pojawił się 21 grudnia 2012 roku, podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego „Slavic Cup” w czeskiej miejscowości Horní Mísečky, gdzie zajął 78. miejsce na dystansie 10 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutował 18 lutego 2017 w Otepää, gdzie w sprincie stylem dowolnym uplasował się na 69. pozycji. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 4 stycznia 2020 roku w Val di Fiemme, gdzie w sprincie uplasował się na 27. pozycji.

Jego brat Dominik również uprawia biegi narciarskie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (U-23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Bury nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Slavic Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Slavic Cup

Mistrzostwa Polski 
W tabeli przedstawiono wyłącznie pozycje medalowe. Źródło:

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Polscy biegacze narciarscy
Ludzie urodzeni w Cieszynie
Urodzeni w 1995
Polscy olimpijczycy (Pjongczang 2018)
Polscy olimpijczycy (Pekin 2022)